Аликьой е село в Гърция, често разглеждано като две отделни населени места:

 Долно Аликьой
 Горно Аликьой